Pokatilow ist der Familienname folgender Personen:
 Stas Pokatilow (* 1992), kasachischer Fußballspieler
 Wladimir Pokatilow (* 1992), kasachischer Fußballspieler